George Howard Darwin (1845-1912), een Engelse astronoom en wiskundige
 George Darwin (militair) (1884-1943), een Britse militair
 George Darwin (voetballer) (1932-2019), een Engelse voetballer